Rörhån kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rörhån, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Rörhån, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (52,7 ha)

Se även
Hån

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn